Perdicas d'Orèstia, general d'Alexandre el Gran, descendent de la casa reial d'Orèstia, regent dels dominis asiàtics de Macedònia.
 Perdicas, general macedoni, un dels lloctinents d'Èumenes de Càrdia el 321 aC
 Perdicas, poeta romà d'Orient 
 Perdicas I, rei de Macedònia al començament del segle VII aC
 Perdicas II, rei de Macedònia vers el 454 aC a 413 aC
 Perdicas III, rei de Macedònia vers 368 aC a 359 aC